Signum kan syfta på 

 Bibliotekssignum – som anger var i samlingarna en bok står
 Bokförlaget Signum – ett bokförlag
 Signum (matematik) – matematiskt begrepp
 Signumfunktionen – matematisk funktion
 Signum (tidskrift) – katolsk svensk fristående kulturtidskrift
 Signum (varumärke) – för livsmedel
 Opel Signum - bilmodell
 Signum - ett ID-nummer som betecknar runristningar, se Samnordisk runtextdatabas